Новоархангельское — село в Шарлыкском районе Оренбургской области России. Административный центр и единственный населённый пункт Новоархангельского сельсовета.

География 
Расположено на северо-западе региона, на реке Ялонга, в 8-9 км к востоку от села Шарлык и в 125 км к северу от Оренбурга.

Уличная сеть включает 7 улиц: Заречную, Мира, Родимцева, Восточную, Первомайскую, Юбилейную, Торговую.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 99 % из 589 чел..

Инфраструктура 
В селе имеется общеобразовательная школа. Строится церковь преподобной Зосимы Эннатской.

Транспорт 
Проходит автодорога 80Н-524.

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района